Meinertellidae är en familj av insekter. Meinertellidae ingår i ordningen hoppborstsvansar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Meinertellidae 5 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppborstsvansar
Meinertellidae